Сергей Михайлович Ивашёв-Мусатов (также упоминается как Сергей Николаевич; , Москва — 17 мая 1992, Москва) — русский, советский  и живописец.

Биография 
Родился в 1900 году. Отец — Николай Александрович Мусатов, мать — Ивашёва, предположительно из рода декабриста Ивашева, преподавала немецкий язык. В связи с рождением вне брака по паспорту носил отчество крёстного отца (Михайлович). В гимназии Репман учился в одном классе с Колмогоровым, также увлекался математикой. С 1918 по 1923 год учился на физико-математическом факультете Московского университета, одновременно с 1919 по 1923 год занимался в художественной мастерской М. Ф. Шемякина. Некоторое время после университета преподавал математику, вскоре, однако, целиком посвятил себя живописи.

В 1926—1929 годах учился в студии «Ассоциация художников революции» (АХР) у И. И. Машкова и Б. В. Иогансона. Затем с 1936 по 1938 год — на курсах повышения квалификации художников-живописцев и оформителей в мастерской М. К. Соколова.

Участник многих выставок, начиная с 1934 года (выставка начинающих молодых художников Москвы). В 1935 году участвовал в выставке в Филадельфии. С 1940 года преподавал живопись и рисунок в изостудиях, с 1943 по 1947 год — в студии при ВЦСПС.

1 октября 1947 года арестован по делу Даниила Андреева. Обвинён по 58-й статье в антисоветской агитации и терроре. 30 октября 1948 года приговорён Особым совещанием Министерства государственной безопасности к 25 годам ИТЛ с последующим поражением в правах. Некоторое время отбывал заключение в «шарашке» Марфино — спецтюрьме МВД одновременно с А. И. Солженицыным, описанной им в романе «В круге первом». Затем переведён в Степлаг (Карагандинская область). Лагерный номер СА 759. Работал художником. Сохранилась по крайней мере одна лагерная работа (на фанере с авторской надписью на обороте 12/V-48). В 1954 в связи с болезнью досрочно освобожден из лагеря и отправлен на поселение в Караганду. Реабилитирован в ноябре 1956 года.

Вернулся в Москву, где жил и работал до конца жизни. В 1971—1974 годах преподавал в художественной студии при ЦДСА (Центральном Доме Советской Армии). Среди его учеников — В. Г. Вейсберг (1924—1985), О. М. Кротков, В. М. Нечаев и другие.

В «Архипелаге Гулаге» А. И. Солженицын упоминает Ивашёва-Мусатова в числе 257 «свидетелей Архипелага», «чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги».

Семья 
 Первая жена — Анна Дмитриевна Егорова (1903—1988), в 1942 вышла замуж за одноклассника Ивашёва-Мусатова, математика Андрея Колмогорова, была их соученицей по гимназии.
 Сын — Олег (1927—2019), доцент кафедры математического анализа МГУ, известный лектор высшей математики на естественных факультетах МГУ, художник-любитель.
 Вторая жена — Алла Александровна Бружес (1915—2005), в 1945 году стала женой его друга Даниила Андреева.
 Третья жена (с 1944 до ареста) — Наталья Васильевна Кузнецова (1914—1996)
 Четвёртая жена — Нина Васильевна Герасимова (1924(?)—2001(?))

Прототип литературного героя 
А. И. Солженицыным был выведен под именем Ипполита Михайловича Кондрашёва-Иванова в романе «В круге первом» (глава «Замок святого Грааля»).

Работы

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте «Сахаровского центра» 
 Биографическая справка на Artru.info
 [lib.rmvoz.ru/bigzal/alla-andreeva_plavanie-k-nebesnomu-kremlju А. А. Андреева. Плаванье к Небесному Кремлю]
 М. Д. Гершман. Приключения американца в России (1931—1990), — Нью-Йорк, 1995 

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Прототипы литературных персонажей
Реабилитированные в СССР
Выпускники гимназии Репман
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Коллеги Солженицына по Марфинской шараге
Заключённые Степлага